Un seul survivra (Vite perdute), film italien d' et Roberto Mauri sorti en 1959 ;
 , film italien de  sorti en 1992.